Kirchspielslandgemeinde Büsum ist der Name folgender Verwaltungsbezirke:

 Kirchspielslandgemeinde Büsum (bis 1934), Gemeinde im Kreis Süderdithmarschen, Provinz Schleswig-Holstein, Preußen
 Amt Kirchspielslandgemeinde Büsum, Amt im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein